Bonnaire kan syfta på:

 Sandrine Bonnaire (1967–), en fransk skådespelerska
 Champagne Bonnaire – en fransk champagne